Richard Allen – attore statunitense 
 Richard Allen – consigliere del presidente Ronald Reagan per la sicurezza nazionale degli U.S.A. dal 1981 al 1982 
 Richard Allen – hockeista su prato indiano
 Richard Allen – produttore discografico britannico 
 Richard Allen – pseudonimo di James Moffat, scrittore britannico
 Richard Allen – triatleta britannico, nato nel 1974 
 Richard Allen – triatleta britannico, nato nel 1995 
 Richard Allen – vescovo statunitense, fondatore della Chiesa metodista episcopale africana
 Richard Allen, batterista dei The Funk Brothers